Колонија ел Порвенир има више значења:

 Колонија ел Порвенир (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ел Порвенир (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија ел Порвенир, Ел Пандиљо (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику